Liski ist ein polnischer und ein russischer () Ortsname:

 Polen:
 Liski (Banie Mazurskie), Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Klein Lissen, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Liski (Pisz), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Lisken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Liski (Sępopol), Ort im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Liesken, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen
 Liski (Stare Juchy), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Lysken, 1938 bis 1945 Lisken, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Liski (Klonowa), Ort im Powiat Sieradzki, Woiwodschaft Łódź
 Liski (Dołnobyczów), Ort im Powiat Hrubieszowski, Woiwodschaft Lublin
 Liski (Horodło), Ort im Powiat Hrubieszowski, Woiwodschaft Lublin

 Russland:
 Liski, Stadt in der Oblast Woronesch
 Liski (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, bis 1946: Kingitten, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen

Siehe auch:
 Lisky
 Lísky